

Cinema 
 Becoming – film horror del 2020 diretto da Omar Naim
 Becoming - La mia storia (Becoming) – documentario del 2020 su Michelle Obama diretto da Nadia Hallgren

Musica 
 Becoming – singolo dei Pantera del 1994
 Becoming – album di Sarah Geronimo del 2006
 Becoming – album di Yolanda Adams del 2011
 Becoming – album degli Abigail Williams del 2012
 Becoming – EP dei Mammal Hands del 2018